Paltin oder Paltinu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Paltin (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Paltin (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Paltin (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Paltin (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 Paltinu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Paltinu (Suceava), Dorf im Kreis Suceava